Мркаљи могу да буду:

 Мркаљи (Хан Пијесак), насеље у општини Хан Пијесак, Република Српска, БиХ
 Мркаљи (Оштра Лука), насеље у општини Оштра Лука, Република Српска, БиХ